Athanasia – imię greckie
 Atanazja (Athanasia) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 (730) Athanasia – planetoida